Plusieurs stations de radio portent ou portèrent le nom de Radio Cité
 Radio Cité (Genève)
 Radio Cité (Paris)
 Radio Cité (Bruxelles)
  Radio Cité (Lens)

Radio-Cité fut également le nom d'un circuit de salles de cinéma parisienne : Radio-Cité Bastille, Radio-Cité Montmartre Radio-Cité Montparnasse, et Radio-Cité Opéra.

Références 

Salle de cinéma disparue à Paris